Skybynzi (ukrainisch ) ist ein Ortsname in der Ukraine:

 Skybynzi (Pohrebyschtsche), Dorf in der ukrainischen Oblast Winnyzja, Rajon Pohrebyschtsche
 Skybynzi (Tetijiw), Dorf in der ukrainischen Oblast Kiew, Rajon Tetijiw
 Skybynzi (Trostjanez), Dorf in der ukrainischen Oblast Winnyzja, Rajon Trostjanez
 Skybynzi (Tschornuchy), Dorf in der ukrainischen Oblast Poltawa, Rajon Tschornuchy